Десять пенсов — денежный знак, чей номинал составляет 10 пенсов. Например:
 Десять пенсов (Великобритания)
 Десять пенсов (Ирландия)